Короткин — русская фамилия.

Известные носители 
 Короткин, Геннадий Алексеевич (род. 1956) — российский военачальник и государственный деятель, генерал-полковник (2003). 
 Короткин, Никита Петрович (1906 — ?) — белорусский советский партийный деятель, бывший первый секретарь Витебского областного комитета КП(б) Белоруссии.

